Stefan Stefański (1910–1963) – polski dziennikarz, literat
 Stefan Stefański (1914–1998) – polski muzealnik, regionalista związany z Sanokiem